37. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 37. Armee (Rote Armee)
 37. Armee (Japanisches Kaiserreich)